Рауна (; ) — многозначный термин:
 Рауна — село в Латвии;
 Рауна — финское женское имя:
 Рауна Куокканен — финский учёный-политолог;
 Рауна — река в Латвии;
 Рауна — марсианский кратер.